Oh! Nursie! – cortometraggio del 1921 diretto da Craig Hutchinson
Oh! Nursie! – cortometraggio del 1923 diretto da Albert Herman (come Al Herman)